Piura heißen:

 Piura-Kultur, eine vorkolumbianische Kultur in Peru
 Region Piura, eine Region in Peru
 Provinz Piura, eine Provinz in Peru
 Piura (Stadt), die Hauptstadt der Region Piura
 Río Piura, ein Fluss in Peru